Konsulat Honorowy Beninu w Katowicach (fr.Consulat honoraire de la République du Bénin à Katowice) – benińska placówka dyplomatyczna z siedzibą w Katowicach. Funkcję konsula honorowego pełni dr Nadia Paterek.

Otwarcie konsulatu 
Uroczyste otwarcie konsulatu odbyło się 14 marca 2019 r. w Sali Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w obecności delegacji Ambasady Beninu w Berlinie oraz kilku gości honorowych.

Przypisy 

Placówki dyplomatyczne i konsularne akredytowane w Polsce
Szopienice-Burowiec